Paravitrea pontis är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1931. Paravitrea pontis ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pontis